Whatley – jednostka osadnicza w USA, w stanie Alabama, w hrabstwie Clarke
 Whatley – wieś w Anglii, w hrabstwie Somerset, w dystrykcie Mendip
 Whatley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset, w dystrykcie South Somerset